Miejscowości w Polsce:
 Nadolice Małe
 Nadolice Wielkie